Олимпиаду 1976 года бойкотировали африканские страны в ответ на поездку новозеландской команды по регби в ЮАР. Лидеров африканского спорта не остановило даже то, что регби не является олимпийским видом спорта. Из-за бойкота в легкоатлетической программе Олимпиады не выступили многие претенденты на медали, в первую очередь танзаниец Филберт Бэйи, который наряду с новозеландцем Джоном Уокером фаворитом в беге на 1500 м. В результате ожидавшаяся дуэль лидеров не состоялась, и Уокер достаточно легко завоевал золотую медаль.

Не состоялась и ожидавшаяся дуэль в беге на 400 м с барьерами между мировым рекордсменом и олимпийским чемпионом 1972 года Джоном Акии-Буа из Уганды и молодым дарованием из США Эдвином Мозесом. В результате чемпионом с новым мировым рекордом стал Эдвин Мозес.

Три легкоатлета на этих Олимпийских играх сделали «золотой дубль»: кубинец Альберто Хуанторена на дистанциях 400 и 800 м, Лассе Вирен из Финляндии на дистанциях 5000 и 10 000 м и советская бегунья Татьяна Казанкина на дистанциях 800 и 1500 м.

Мировые рекорды установили Эдвин Мозес (США) на дистанции 400 м с барьерами, Андерс Гардеруд (Швеция) в беге на 3000 м с препятствиями, Миклош Немет (Венгрия) в метании копья, Брюс Дженнер (США) в десятиборье, Аннагрет Рихтер (ГДР) на стометровке, Ирена Шевиньска (Польша) в беге на 400 м и женская команда ГДР в эстафете 4 × 400 м.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медали

См. также 
 Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1972
 Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1980

Примечания

Ссылки 
 International Olympic Committee results database
 Athletics Australia

Лёгкая атлетика на Олимпийских играх